Ayeshteni — четвёртый альбом бельгийской певицы Наташи Атлас, вышедший в  2001 году. Диск вышел в двух версиях: международной и французской.

Список композиций 
 «Shubra» — 5:40
 «I Put a Spell on You» — 3:39
 «Ashwa» — 6:00
 «Ayeshteni» — 4:54
 «Soleil D’Egypte» — 3:11
 «Ne Me Quitte Pas» — 4:27
 «Mish Fadilak» — 5:07
 «Rah» — 6:17
 «Lelsama» — 5:48
 «Fakrenha» — 5:04
 «Manbai» (Nitin Sawhney remix) — 7:47

Французская версия

 «Shubra» — 5:40
 «Le Goût Du Pain» — 3:37
 «Ashwa» — 6:00
 «Ayeshteni» — 4:54
 «Ne Me Quitte Pas» — 4:27
 «Mish Fadilak» — 5:07
 «Rah» — 6:17
 «I Put a Spell on You» — 3:39
 «Lelsama» — 5:48
 «Fakrenha» — 5:04
 «Manbai» — 10:13
 «Mish Fadilak» (French version) — 4:03

Чарты

Примечания 

Альбомы Наташи Атлас
Альбомы Beggars Banquet Records